Ato eller ATO har flera betydelser.

Förkortningar 
 Air Traffic Organization – USA:s flygledning, en gren av Federal Aviation Administration
 Alternativhandelsorganisation, Alternative trading organization
 Australian Taxation Office – det australiska skatteverket
 Automatic train operation – system för automatisk styrning av tåg

Geografi

Japan 
 En tidigare stad, sedan 2010 en del av Yamaguchi
 En järnvägsstation i staden Kure

Personer 
 Osman Ali Atto, även stavat Ato – en somalisk krigsherre
 Kai Atō (阿藤 快), 1946–2015, japansk skådespelare
 Ato Muchamedzjanov (Ато Мухамеджанов), 1940–2002, tadzjikisk skådespelare

Övrigt 
 På amhariska motsvarar Ato svenskans herr och förekommer i omskrivningar av etiopier även på andra språk.
 ATO Records – en amerikansk musikstudio
 En av tre maskotar vid fotbolls-VM 2002
 Ett förnamn som bland akanfolken i Västafrika kan ges till pojkar födda på lördagar

Referenser

Noter